Europe China Institute
 ECI (webwinkel)
 ECI Literatuurprijs
 European Citizens' Initiative – zie Europees Burgerinitiatief
 Elektro Chemische Industrie, een bedrijf dat van 1926 tot 1974 in Roermond was gevestigd
 ECI Cultuurfabriek, cultureel centrum, gevestigd in de voormalige fabriek van het bedrijf ECI in Roermond, sinds 2012
 ECI-centrale, waterkrachtcentrale (watermolen) op de Roer in Roermond

Zie ook
 EIC